Бильчир:

Населенные пункты 
 Бильчир — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Бильчир — село в Осинском районе Иркутской области.

Другие объекты 
 Бильчир — памятник археологии близ села Урлук, в Забайкальском крае.
 Муниципальное образование «Бильчир» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Осинском районе Иркутской области России.